2002 steht für:
 die natürliche Zahl 2002
 das Jahr 2002 n. Chr.
 das Jahr 2002 v. Chr.
 BMW 2002, deutsches Automobil

Siehe auch: